See visionS est le  de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  d'exemplaires la première semaine et reste classé 9 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

See visionS a été utilisé comme  d'ouverture de l'anime Toaru Majutsu no Index II. See visionS se trouve sur l'album Square the Circle.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2011
Toaru Majutsu no Index